Devi (hinduisme)
 Riu Devi, riu d'Orissa distributari del Mahanadi
 Shakuntala Devi (1929 - 2013), coneguda com la "dona ordinador" per la seva capacitat pels càlculs mentals 
 Nanda Devi, muntanya a l'Índia